Het tennistoernooi US Open werd in 2001 bij de vrouwen voor de 115e keer gehouden. De als vierde geplaatste Amerikaanse Venus Williams won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar als tiende geplaatste zus Serena Williams met 6-2 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2001